Le milieu Hoyle est un milieu de culture servant à l'isolement et l'identification de Corynebacterium diphtheriae.

Composition 
 peptone	10,0 g
 extrait de viande de bœuf	10,0 g
 sang laqué	50 ml
 tellurite de sodium	0,35 g
 chlorure de sodium	5,0 g
 agar	15,0 g
 pH = 7,8

Préparation 
40 g par litre. Autoclavage classique. Ajouter ensuite 50 ml de sang laqué par litre et 10 ml de tellurite à 35 g par litre.

Voir aussi 
 milieu de culture
 milieux de culture (liste)

Hoyle